Världsmästerskapet i ishockey 1974 var det 41:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av International Ice Hockey Federation, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 52:a Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Helsingfors, Finland, 5–20 april 1974 
B-VM i Ljubljana, Jugoslavien, 21–30 mars 1974 
C-VM i Grenoble, Gap och Lyon i Frankrike, 8–17 mars 1974 

22 lag var anmälda till mästerskapet. I A-VM spelade de sex bästa lagen. De åtta näst bästa lagen spelade om B-VM, medan de sista åtta lagen spelade om C-VM. Mästerskapet hade för första gången deltagande av Nordkorea. Australien deltog för första gången sedan 1962.

Vid detta års A-VM blev det sportsliga överskuggat av de två första dopningsfallen i ishockey-VM:s historia. I den första matchen mellan Sverige och Polen blev svensken Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson testat positivt för efedrin och sex dagar senare led finländaren Stig Wetzell samma öde i mästerskapets första match mellan Finland och Tjeckoslovakien. De två spelarna uteslöts från vidare spel i turneringen och deras lags segrar i de två matcherna omvandlades till förluster med 5–0. Utöver de två nämnda lagen fick detta också negativ betydelse för Östtysklands lag, i det att Polen, som var Östtysklands direkta konkurrent i kampen om nedflyttningsplatsen, fick två oväntade poäng från matchen mot Sverige. Det visade sig bli avgörande för slutställningen i botten av tabellen, trots att Östtyskland vann det inbördes mötet med Polen.

Sovjetunionen vann överlägset världsmästerskapet för 13:e gången, och därmed också europamästerskapet för 16:e gången, men i turneringsstarten verkade det bli Tjeckoslovakiens turnering, och de slog bland annat Sovjetunionen med 7–2 i de två lagens första match. Detta var det sovjetiska lagets största VM-nederlag sedan 1955. Men i andra halvan av turneringen förlorade tjeckerna mot Sverige, Sovjetunionen och Finland, så i slutet blev det bara silvermedaljer till Tjeckoslovakien. De försvarande silvermedaljörerna Sverige slutade denna gång på tredjeplats.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM

EM 
Eftersom inga lag utanför Europa deltog i A-gruppen blev resultatet i Europamästerskapet samma som i A-VM.

All Star Team
 Målvakt:  Curt Larsson
 Backar:  Valerij Vasiljev,  Lars-Erik Sjöberg
 Forwards:  Vaclav Nedomansky,  Aleksandr Jakusjev,  Vladimír Martinec

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Ljubljana i Jugoslavien.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Grenoble, Gap och Lyon i Frankrike.

Total slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Aleksandr Sidelnikov, Aleksandr Gusev, Valerij Vasiljev, Vladimir Lutjenko, Gennadij Tsygankov, Jurij Ljapkin, Jurij Sjatalov, Viktor Kuznetsov, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Jurij Lebedev, Aleksandr Maltsev, Aleksandr Bodunov, Vjatjeslav Anisin, Sergej Kapustin, Aleksandr Jakusjev, Vladimir Sjadrin, Vladimir Repnev

Sverige 
Målvakter: Christer Abrahamsson, Curt Larsson.
Backar: Thommy Abrahamsson, Gunnar Andersson, Arne Carlsson, Björn "Böna" Johansson, Kjell-Rune Milton, Lars-Erik Sjöberg, Karl-Johan Sundqvist.
Forwards: Per-Olov Brasar, Anders Hedberg, Stig-Göran Johansson, Stefan Karlsson, Dan Labraaten, Willy Lindström, Lars-Göran Nilsson, Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson, Håkan Pettersson, Dan Söderström, Håkan Wickberg, Mats Åhlberg.

Källor
 Passion Hockey

1974 i Finland
1974 i Frankrike
1974 i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Ishockey i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Ishockeysäsongen 1973/1974
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1974
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Sportevenemang i Grenoble
Sport i Lyon
Sportevenemang i Ljubljana
Helsingfors under 1900-talet
Ljubljana under 1900-talet